Platnica je lahko:
Platnica - zunanji del knjige, po navadi izdelan iz trde lepenke.
Platnica (riba) - sladkovodna riba iz družine krapovcev.